est la formule brute de plusieurs isomères.

 baclofène, numéro CAS 
 chlorprophame, numéro CAS